Alan Mathison Turing – angielski matematyk
 (10204) Turing – planetoida nazwana jego imieniem